Edelman je priimek več oseb:
 Aleksander Savelevič Edelman, sovjetski general
 Gerald Edelman, ameriški biolog in nobelovec

Ruski priimki